Andy Roddick (USA) var regerande mästare men förlorade mot Robin Söderling (Sverige) i finalen (3-6; 5-7).

Seedning

 ''' Robin Söderling (Mästare)
  Andy Roddick (Final)
  Fernando Verdasco (Första omgången)
  Mardy Fish (Andra omgången)

<li>  Marcos Baghdatis (Kvartsfinal)
<li>  Feliciano Lopez (Andra omgången)
<li>  Florian Mayer (Kvartsfinal)
<li>  Denis Istomin (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Källor
ATPWorldTour.com - Lottning

Brisbane International 2011